82-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 18 апреля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT). Прошлогодний победитель Алехандро Вальверде из команды  принял участие в гонке.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 7 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт вышло 175 гонщиков.

Маршрут 
Старт состоялся в Серен, а финиш Традиционно располагался в Юи на вершине одноимённого подъёма. Общая дистанция составила 198,5 км. Начало маршрута было изменено, чтобы сделать его более требовательным. После старта в Серено гонщикам предстоит преодолеть на первой половине дистанции два подъёма Vecquée и  La Redoute которые обычно являются классическими подъёмами другой бельгийской гонки Льеж — Бастонь — Льеж. Финальный круг, проходящий через подъёмы d'Ereffe, de Cherave и mur de Huy, не изменился и гонщики преодолевали его два раза..

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт